AZAL PFK (ázerbájdžánsky: AZAL Peşəkar Futbol Klubu) je ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící ve městě Baku. Od roku 2010 klub podporují státní Ázerbájdžánské aerolinie (zkráceně AZAL).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu AZAL Arena s kapacitou 3 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 2005 – Olimpik Baku FK (Olimpik Baku Futbol Klubu)
 2009 – Olimpik-Şüvəlan Baku PFK (Olimpik-Şüvəlan Baku Peşəkar Futbol Klubu)
 2010 – AZAL PFK (AZAL Peşəkar Futbol Klubu)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální webové stránky 

Fotbalové kluby v Baku
Fotbalové kluby založené v roce 2005